Вольши () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Кастро-дей-Вольши — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Фрозиноне.
 Роккасекка-дей-Вольши — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Латина.